Вохна — одно из сел на месте современного Павловского Посада, центр Вохонской волости.
 Вохна — река в Московской области, приток Клязьмы.
 Вохна — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в городе Павловский Посад.